

Persone 
 Cornelia Corba – attrice tedesca
 Fabio Corba – artista liechtensteiniano

Altro 
 Castel Corba – castello di Missiano, nel Trentino-Alto Adige (Italia)
 CORBA – standard dell'informatica
 Corba – località di Castiglione di Garfagnana, in Toscana (Italia)
 Čorba – piatto magrebino
 Corba – unità di misura

Pagine correlate 
 Korba

Altri progetti